Genadiew (auch: Genadiev, ) bzw. die weibliche Form Genadiewa (auch: Genadieva, kyrillisch Генадиева) ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Genadiew (1830–1890), bulgarischer Aufklärer
 Nikola Genadiew (1868–1923), bulgarischer Politiker und Außenminister
 Chariton Genadiew (1861–1914), bulgarischer Politiker, Journalist und Übersetzer
 Pawel Genadiew (1873–1959), bulgarischer Politiker und Freiheitskämpfer
 Wasilka Genadiewa (1905–1973), bulgarische Malerin
 Plamen Genadiew, bulgarischer Fußballspieler